Pálfi Károly
Pálfi Károly (1847–1888) állami polgáriskolai igazgató-tanár
Pállfy Károly
Pálffy Károly (?–?) hadvezér a 17. század végén, a török megszállás alól felszabadító hadseregekben
Pálffy Károly (1903–1983) újságíró
Pálffy Károly (1934) gépészmérnök
hasonló nevűek
Pálffy Károly József Jeromos (1735–1816) főnemes, főispán